Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2007–2008.

Twee jaar na de degradatie in het seizoen 2002/03 kwam de club uit de hoofdstad Londen weer uit in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League. In het seizoen 2004/05 was de club als zesde geëindigd in de Football League Championship, waarna promotie werd afgedwongen in de play-offs. Vorig seizoen, toen The Hammers in IJslandse handen waren gekomen, eindigde West Ham United op de vijftiende plaats in de eindrangschikking.

Onder leiding van Alan Curbishley, de opvolger van de in december 2006 weggestuurde Alan Pardew, behaalde de club pas in de derde speelronde het eerste punt. Uiteindelijk eindigde de club op de tiende plaats. In het toernooi om de FA Cup kwam West Ham United niet verder dan de derde ronde, waarin Manchester City over twee duels te sterk was. Op de 0-0 op eigen veld volgde een 1-0 nederlaag in Manchester. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam in de 73ste minuut op naam van aanvaller Elano.

Ook in de strijd om de Football League Cup moest West Ham United afhaken in de kwartfinales. Daarin werd op 12 december met 2-1 verloren van Everton. Het winnende doelpunt kwam op naam van Yakubu Aiyegbeni.

Doelman Robert Green, in de zomer van 2006 overgenomen van Norwich City, werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). George McCartney eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2007/08 en op de tiende plaats eindigden in de eindrangschikking.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2008
West Ham United